Camping World RV 400 bezeichnet:

 ein Autorennen im NASCAR Sprint Cup auf dem Dover International Speedway der Saison 2008, siehe Camping World RV 400 (Dover)
 ein Autorennen im NASCAR Sprint Cup auf dem Kansas Speedway der Saison 2008, siehe Camping World RV 400 (Kansas)